К-1 (Мировой Гран-при 1995) — третий турнир по кикбоксингу К-1 в тяжёлом весе. Прошёл в два этапа: в пятницу, 3 марта 1995 года прошли восемь поединков 1/8 финала и один резервный бой, а во вторник, 4 мая 1995 года состоялись четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Участники турнира 
 Петер Артс, будучи действующим чемпионом, со времени прошлого гран-при провёл пять боёв и все выиграл досрочно. В том числе, Петер стал победителем турнира The Night of the Stars, в финале которого в третий раз нанёс поражение знаменитому ветерану Франку Лобману, а также провёл очередную защиту своего титула чемпиона мира по тайскому боксу в тяжёлом весе по версии WMTA.
 Сэм Греко был выходцем из каратэ-кёкусинкай. В октябре 1994 года он выиграл Кубок мира по каратэ-сейдокайкан, а в декабре того же года одержал значимую победу над финалистом прошлого гран-при Масааки Сатакэ, отобрав у того титул чемпиона мира по тайскому боксу в супертяжёлом весе по версии WKA.
 Джон Клейн был известным бойцом каратэ-кёкусинкай, четвертьфиналистом чемпионата мира 1991 года.
 Эрнесто Хост после двух выигранных гран-при К-2 и побед над Чангпхыаком Киатсонгрытом и Риком Руфусом был общепризнанным лидером полутяжёлого веса как в кикбоксинге, так и в тайском боксе. В тяжёлом весе со времени грн-при 1993 года он провёл лишь два боя, победив Сатакэ в декабре 1993 года и проиграв Бранко Цикатичу в декабре 1994 года.
 Хуберт Нюмрих, 2-метровый 135-килограммовый немец, был самым крупным участником гран-при и имел в активе бронзовую медаль любительского чемпионата мира 1993 года по кикбоксингу (фулл-контакт) по версии WAKO в тяжёлом весе.
 Майк Бернардо подошёл к гран-при с рекордом 22-2 и был перспективным молодым бойцом.
 Энди Хуг со времени прошлого гран-при провёл три боя, в том числе реваншировавшись у Патрика Смита и завоевав титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии UKF в бою с Робом Ван Эсдонком.
 Стэн Лонгинидис считался лучшим тяжеловесом в «американском» кикбоксинге после победы над Деннисом Алексио. Ещё выше его статус стал, когда первый гран-при К-1 в 1993 году выиграл побеждённый им Бранко Цикатич. В дальнейшем Лонгинидис проиграл Масааки Сатакэ, но снова побил Цикатича и выиграл турнир The Best of the Best’95.
 Патрик Смит по-прежнему выступал как в кикбоксинге, так и в боях по смешанным правилам, однако теперь его преследовали неудачи (поражения от Энди Хуга и Кимо Леопольдо).
 Жером Ле Банне с рекордом 17-1 был как и Майк Бернардо перспективным молодым бойцом (кстати, имел в активе победу над Бернардо).
 Ноквит Деви был одноклубником Чангпхыака Киатсонгрыта и в прошлом трехкратным чемпионом стадиона Лумпхини (правда, в категорях до 55 кг, 57 кг и 59 кг, и было это в 1980-х годах). Как и Чангпхыак он, набрав 75 кг, решил соревноваться с тяжеловесами.
 Масааки Сатакэ со времени прошлого гран-при завоевал титул чемпиона мира по версии WKA в супертяжёлом весе по тайскому боксу, но через три месяца неожиданно проиграл его Сэму Греко.
 Кимо Леопольдо не имел опыта выступлений в кикбоксинге, зато считался заметной фигурой в боях по смешанным правилам после того как дал самый сложный бой знаменитому Ройсу Грейси, а затем побил Патрика Смита.
 Тосиюки Атокава после поражения на гран-при 1993 года пытался достичь успеха в гран-при полутяжей К-2, однако потерпел неудачи. В каратэ-сейдокайкан у Атокавы также не складывалось и повторить успех 1991 года не удавалось. В итоге на турнир он был приглашёл лишь в качестве резервного бойца.
 Кирквуд Уокер
 Вячеслав Суханов
 Сержью Аугуст Машаду
 Ким Ок Чон

Турнирная сетка 
Жирным выделены победители боя.

1 Сэм Греко выбыл из-за травмы, и его заменил Атокава, побивший в резервном бою корейца Ким Ок Чона.

Кикбоксинг
Соревнования по кикбоксингу
Международные спортивные соревнования в Токио
1995 год в спорте